Philippe Pépin est un animateur de radio québécois.
Animateur au réseau Rythme FM de Côté Soleil, Le Party à Philippe et Le Brunch.
Né à Québec, animateur à la radio depuis 1993, Philippe Pépin a travaillé en Outaouais et en Abitibi pour Radio-Énergie où il a animé le retour à la maison. En 1996, il devient, à 21 ans, l'un des plus jeunes "morning man" pour la Radio-Énergie à Drummondville. Puis il a fait le grand saut à Montréal où il anime l'émission "Taxi" au 105,7 Rythme Fm pendant 2 ans. 

En 2001, CKOI-FM l'embauche pour animer l'émission de fin de soirée. Il développe alors le concept des "Soirées Contacts" où les célibataires peuvent se parler via les ondes et où les pauses romantiques favorisent le rapprochement de ceux qui sont en couple. Janvier 2004, Pépin cumule les fonctions d'animateur à la radio de CKOI-FM en soirée et de coanimateur de l'émission Sexuellement parlant au 98,5 FM avec la sexologue Julie Pelletier en après-midi. Il animera ces 2 émissions quotidiennes pendant 4 ans. Les Soirées Contacts ont battu des records d'audience pendant 15 saisons.

L'animateur change de cap à l'automne 2008 pour retrouver l'équipe de la station de radio la plus écoutée à Montréal : Rythme FM. Pépin anime aussi différents évènements corporatifs ou congrès, sans oublier le  week-end des jumeaux du Festival Juste pour rire ayant lui-même une sœur jumelle. Il est aussi une voix d'annonceur très en demande pour des publicités et vidéos corporatifs.

Parcours professionnel 

Animateur à Énergie 104,1 Outaouais de 9 h à midi en 1994
Animateur à Energie 99,1 Rouyn de 16 h à 20 h en 1995
Animateur à Energie 92,1 Drummondville de 6 h à 9 h en 1996 - 1997 -  1998
Animateur à Energie 94,3 Montréal, remplacements en 1998
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, de 18 h à 20 h en 1999 - 2000 - 2001
Animateur au 98,5 FM Parlé, Montréal, de 14 h à 15 h 30 en 2004 -2007
Animateur à CKOI-FM 96,9 Montréal, Les Soirées Contacts de 20 h 30 à minuit 2001-2008
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Bonsoir Chérie de 19 h 45 à minuit 2008-2010
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Décennies 80-90, samedi de 9 h à midi depuis 2008
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Décennies 80-90, dimanche de 17 h à 19 h 
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, La fièvre du samedi soir!, samedi 17 h à 20 h de 2008 à 2011
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, La Fiesta du weekend, samedi soir de 17 h à 20 h.
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Le Weekend 80 - 90, samedi de 9 h à 11 h & dimanche de 16 h à 20 h depuis 2008
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Le Party Musical, samedi de 16 h - 20 h
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Côté Soleil, du lundi au jeudi de 16 h - 18h
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Souriez, c'est l'été, samedi de 9 h à 11h depuis été 2015
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Souriez, c'est samedi, le party musical et week-end 80 ,90 2015 - 2017
Animateur à Rythme FM 105,7 Montréal, Bonjour Montréal, du lundi au vendredi de 05h30 à 08h15

Naissance à Québec
Animateur québécois de radio
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)